Тиллис — фамилия. Известные носители:

 Тиллис, Айсисс (род. 1981) — американская баскетболистка, дочь Джеймса Тиллиса.
 Тиллис, Джеймс (род. 1957) — американский боксёр, отец Айсисс Тиллис.
 Тиллис, Мэл (1932—2017) — американский кантри-певец, отец Пэм Тиллис. 
 Тиллис, Пэм (род. 1957) — американская певица в стиле кантри и актриса, дочь Мэла Тиллиса. 
 Тиллис, Том (род. 1960) — американский политик.